El término Kodori o Kodor, puede hacer referencia a:

Kodori, río de Abjasia.
Kodori, cadena montañosa en Abjasia.
Crisis de Kodori, conflicto en la región controlada por Georgia de Alta Abjasia en 2006.
Valle Kodori o Garganta de Kodori, cañón por el que discurre el río Kodori, frontera de facto hasta agosto de 2008 entre Georgia y los independentistas abjasios, y zona de escaramuzas en ese periodo.
Batalla del valle Kodori, conflicto armado ocurrido en torno a la Guerra de Osetia del Sur de 2008, que terminó con la ocupación de Abjasia de la zona.
Alta Abjasia o Alto Kodori, zona en poder del gobierno de Georgia, donde entre 2006 y 2008 estuvo la sede de la República Autónoma de Abjasia fiel a Georgia.